Nosferatu ist eine im nordöstlichen Mexiko im Einzugsgebiet von in die Karibik mündenden Flusssystemen vorkommende Gattung der Buntbarsche (Cichlidae). Die Arten der Gattung wurden ursprünglich der Gattung Herichthys zugerechnet und erst im Jahr 2014 in die neu aufgestellte Gattung Nosferatu überführt.

Merkmale 
Das namensgebende Merkmal, das Nosferatu von Herichthys unterscheidet, ist das gegenüber den hinteren Zähnen verlängerte Zahnpaar auf der Kiefersymphyse. Weitere Merkmale sind die dunkle Färbung der Unterseite während der Fortpflanzung, die nicht nur den Bauch umfasst, sondern sich auf der Kopfunterseite bis zu den Nasenöffnungen erstreckt, die Beschuppung des Kiemendeckels, die Ausprägung der Bauchflossen, die niedrige Rückenflosse, die hin und wieder über das vordere Drittel der Schwanzflosse reicht und ein langer, elastischer Blinddarm, der am sackförmigen Magen klebt.

Die Arten der Gattung Nosferatu werden 12,5 bis 40 cm lang.

Arten und Verbreitung 
Gegenwärtig gehören sieben Arten der Gattung Nosferatu an:
 Nosferatu bartoni (Bean, 1892); endemisch im oberen Rio Verde und in der Laguna de la Media Luna im Flusssystem des Río Pánuco, San Luis Potosi.
 Nosferatu labridens (Pellegrin, 1903); im Flusssystem des Río Pánuco.
 Nosferatu molango (De la Maza-Benignos & Lozano-Vilano, 2013); endemisch in der Laguna Azteca bei Molango im Bundesstaat Hidalgo.
 Nosferatu pame (De la Maza-Benignos & Lozano-Vilano, 2013); Rio Tamasopo in San Luis Potosi.
 Nosferatu pantostictus (Taylor & Miller, 1983); im Flusssystem des Río Pánuco vom Río Sabinas bis zur Laguna Tamiahua an der Karibikküste.
 Nosferatu pratinus (De la Maza-Benignos & Lozano-Vilano, 2013); Rio Salto in San Luis Potosi. 
 Nosferatu steindachneri (Jordan & Snyder, 1899); endemisch im Tamasopo, im Gallinas und Ojo Frio im Flusssystem des Río Pánuco.

Literatur 
 Mauricio De la Maza-Benignos, Claudia Patricia Ornelas-García, María de Lourdes Lozano-Vilano, María Elena García-Ramírez, Ignacio Doadrio: Phylogeographic analysis of genus Herichthys (Perciformes: Cichlidae), with descriptions of Nosferatu new genus and H. tepehua n. sp. Hydrobiologia, May 2014, doi:10.1007/s10750-014-1891-8
 Mauricio De la Maza-Benignos & María de Lourdes Lozano-Vilano (2013): Description of three new species of the genus Herichthys (Perciformes: Cichlidae) from eastern Mexico, with redescription of H. labridens, H. steindachneri, and H. pantostictus. Zootaxa 3734 (Nr. 2): 101–129. doi:10.11646/zootaxa.3734.2.1

Weblinks 

Heroine Buntbarsche
Heroini